El término Distrito de El Carmen puede hacer referencia a:

Distrito de El Carmen en el departamento de Ica, Perú.
Distrito de El Carmen en el departamento de Huancavelica, Perú.